MG 5 (2006) – samochód kompaktowy produkowany na rynek chiński w latach 2006–2007.
 MG 5 (2012) – samochód kompaktowy produkowany na rynek chiński i chilijski w latach 2012–2018.
 MG 5 (2019) – samochód kompaktowy produkowany na rynek chilijski, meksykański, bliskowschodni i filipiński od 2019 roku.
 MG 5 (2020) – samochód kompaktowy produkowany na rynek chiński od 2020 roku.

Inne 
 MG 5 EV – elektryczny samochód kompaktowy produkowany na rynek europejski od 2020 roku.